Destroyed — десятый студийный альбом американского музыканта Моби, выпущенный 13 мая  года.

Запись и звучание 
15 февраля 2011 года Моби анонсировал альбом и выложил информацию о нём на своём веб-сайте, объявив вместе с этим о выходе мини-альбома Be the One.

Большая часть песен была записана Моби во время гастролей. В основном запись велась в позднее время, когда он ночевал в отелях. Ему казалось, «что весь остальной мир спит». Вокальные партии во многих песнях исполнили его друзья и знакомые: Эмили Зузик, Инянг Басси, Джой Малькольм, а также сам музыкант. Моби оценивал свой альбом как «музыка для ночного прослушивания в пустом городе».

В поддержку альбома в мае 2011 года прошло европейское турне, включавшее страны бывшего СССР.

Обложка и название 
По словам самого исполнителя, обложка альбома была сделана из фотографии в аэропорту Ла Гардиа, когда музыкант ожидал рейс из Нью-Йорка и случайно заметил бегущую строку, с текстом: «Оставленный без присмотра багаж будет уничтожен» ().

Список композиций

Destroyed Remixed 
30 апреля 2012 года вышел альбом Destroyed Remixed в составе ограниченного CD-издания с ремиксами песен из альбома Destroyed. Также в издании присутствуют ремиксы от Дэвида Линча, Holy Ghost! и System Divine

Критика

Оценка прессы 
Альбом получил множество рецензий выше среднего. Агрегатор Metacritic присвоил альбому 61 балл из 100, основываясь на 23 рецензиях. Джон Долан из американского журнала «Rolling Stone» написал, что «Моби нашел изощренный способ сделать вечную полночь привлекательной [для слушателя]», дав три с половиной звезды из пяти. Рецензент «BBC Music» высоко оценил альбом, назвав десятый альбом одним из наиболее запоминающихся в его творчестве. Майкл Вуд из журнала «Spin» негативно отозвался об альбоме, описав его «примерно таким же аппетитным, как перегретый обед». «Pitchfork Media» также негативно отнеслись к альбому, дав низкую оценку в 3,5 балла из десяти.

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Моби
Альбомы Mute Records